Cannabidiol
Biodiversiteitsverdrag (Convention on Biological Diversity) 
Central business district
 Component Based Development, een methode om software te ontwikkelen